Kirin, ibland även stavat Girin, kan syfta på:

 Kirin – den japanska och koreanska stavningen på ett mytologiskt djur, se Qilin
 Kirin – en provins i nordöstra Kina som gränsar till Nordkorea, se Jilin
 Kirin – en stad i Manchuriet, se Jilin (stad)
Kirinbryggeriet – ett japanskt bryggeri

WP:Projekt Kina
WP:Projekt Japan